Flintville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Flintville (Kentucky)
 Flintville (Pennsylvania)
 Flintville (Tennessee)
 Flintville (Wisconsin)